Die Divizia A 1986/87 war die 49. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 17. August 1986 und endete am 30. Juni 1987. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum dritten Mal in Folge Steaua Bukarest. Die Mannschaft übernahm nach den ersten drei Siegen die Tabellenführung und gab diese bis zum Saisonende nicht mehr ab. Steaua stand nach dem 30. Spieltag als Meister fest und beendete die Saison ungeschlagen mit fünfzehn Punkte Vorsprung vor Dinamo Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1987/88
 3. – AS Victoria Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1987/88
 4. – Sportul Studențesc Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1987/88
 5. – Universitatea Craiova – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1987/88
 Steaua Bukarest – Pokalsieger; dadurch nahm der Pokalfinalist Dinamo Bukarest am Europapokal der Pokalsieger 1987/88 teil

Absteiger in die Divizia B 
Jiul Petroșani, Gloria Buzău, Chimia Râmnicu Vâlcea

Aufsteiger in die Divizia A 
CSM Suceava, AS Armata Târgu Mureș, Politehnica Timișoara

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1986/87 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1986/87 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1986/87
Liga-1-Saison